Смешанное состояние:

 Смешанное состояние — термин в квантовой физике, означающий состояние квантовомеханической системы.
 Смешанное состояние (психиатрия) — термин в психиатрии, означающий сочетание (гипо)маниакальных и депрессивных симптомов.